Mirek – zdrobnienie imienia Mirosław

Osoby o tym nazwisku:
 Agata Mirek – polska historyk
 Joanna Mirek – polska siatkarka
 Zbigniew Mirek – polski biolog

Polskie nazwiska